Dortmund
 , page d'homonymie

Autre 
 Dortmund, un cultivar de rosier grimpant ;
 .